Mit Yota beziehungsweise YOTA kann gemeint sein:

 Marta Yota (* 12. Mai 1997), bahrainische Mittelstreckenläuferin äthiopischer Herkunft
 Yota (Unternehmen), russischer Internetdienstanbieter
 Youngsters On The Air, „Jugendliche auf Sendung“, eine Amateurfunk-Initiative